Авала-Ялімапо () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7400 км на південний захід від Парижа, 200 км на північний захід від Каєнни.

Історія
Назва «авала» походить від назви плодів місцевої рослини авара. Знайдений тут в кінці 1950-х років могильник і ряд інших артефактів уже в наш час, свідчать про те, що на цьому місці існувало стародавнє поселення індіанців.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гвіана

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гвіана